Remo Fischer (ur. 13 sierpnia 1981 w Bäretswil) – szwajcarski biegacz narciarski, zawodnik klubu SC Arve Mols.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Remo Fischer pojawił się 5 grudnia 1999 roku w Ulrichen w zawodach FIS Race, zajmując drugie miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2000 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie zajął między innymi 28. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Szklarskiej Porębie jego najlepszym wynikiem było 17. miejsce na dystansie 30 km techniką dowolną. W Pucharze Świata zadebiutował 7 grudnia 2002 roku w Davos, zajmując 80. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko dwa lata później - 18 grudnia 2004 roku w Ramsau zajął 23. miejsce na dystansie 30 km. Pierwsze i jak dotąd jedyne pucharowe podium wywalczył 8 marca 2008 roku w Oslo, gdzie rywalizację na dystansie 50 km stylem dowolnym ukończył na trzeciej pozycji. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnął w sezonie 2007/2008, który ukończył na 60. pozycji.

W 2006 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie był między innymi siódmy w sztafecie, a bieg na 50 km stylem dowolnym ukończył na 21. pozycji. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver, uplasował się na dziesiątej pozycji w sztafecie i piętnastej w biegu na 15 km stylem dowolnym. Kilkakrotnie startował na mistrzostwach świata, najlepszy indywidualny wynik osiągając podczas MŚ w Oberstdorfie w 2005 roku, gdzie był szesnasty w biegu na 15 km stylem dowolnym. Ponadto na mistrzostwach śwaita w Val di Fiemme w 2013 roku Szwajcarzy z Fischerem w składzie zajęli szóste miejsce w sztafecie.

Srebrny medalista Zimowych igrzysk wojskowych w Dolinie Aosty (2010), w drużynowym biegu patrolowym na 25 km. W 2013 w Annecy zdobył złoty medal w biegu patrolowym na 25 km.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 129.
 sezon 2005/2006: 160.
 sezon 2006/2007: 77. 
 sezon 2007/2008: 60. 
 sezon 2008/2009: 115.
 sezon 2009/2010: 76.
 sezon 2010/2011: 59.
 sezon 2011/2012: 73.
 sezon 2012/2013: 84.
 sezon 2013/2014: 113.

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1981